Ehre steht für:

 Ehre, zuerkannte Achtungswürdigkeit einer Person
 Ehre (1917), deutsches Stummfilm-Melodram von Joe May
 Ehre (Roman), 1937/38 erschienener Roman von Anton Makarenko

Ehre ist der Nachname folgender Personen
 Ida Ehre (1900–1989), österreichisch-deutsche Schauspielerin, Regisseurin und Theaterleiterin
 Thea Ehre (* 1999), österreichische Schauspielerin

Siehe auch:

 Ehren (Begriffsklärung)
 ERE
 EHR
 Frauenehre